Brongniartia peut être:
Brongniartia, un genre de légume;
Brongniartia, un genre de coléoptère;
Brongniartia, un genre (désuet) de trilobite.

Homonymie de genre en biologie